Таде́уш Ростворо́вский (Тадеуш Растворовский; ; 21 марта 1860, Ковалещизна близ Тыкоцина — 23 августа 1928, Вильно) — граф, российский и польский архитектор и художник польского происхождения.

Биография 

Родился на северо-востоке Польши. Учился в средней школе в Познани, затем с 1870 года в Варшаве, где окончил гимназию. Учился в Санкт-Петербурге в Академии художеств (1876—1885, с перерывами; изучал архитектуру), также в Кракове, Мюнхене, Париже. Обосновавшись в Вильне, сначала выполнял частные заказы. В 1908 году основал архитектурную мастерскую. С 1920 года работал в Виленской дирекции Государственных железных дорог, проектировал железнодорожные станции в Виленском крае.

Продав выстроенную им гостиницу «Жорж» на Георгиевском проспекте в Вильне товариществу (1894), оставил в ней для себя репрезентационные апартаменты. Помимо доходных домов в Вильне, владел фабрикой карандашей «Фортуна».

Умер внезапно от сердечного удара в холле гостиницы. Похоронен на кладбище Расу.

Деятельность 

Построил много зданий в городе и окрестностях, на территории современной Литвы и Белоруссии.

Участвовал в проектировании царского охотничьего дворца в Белой Веже (1891) и реконструкции дворца Владислава Тышкевича в Ландварове (Лентварис; 1899). По его проектам перестраивался дворец Юзефа Бишевского в Лынтупах, был построен дворец Друцких-Любецких в Щучине .

Помимо архитектуры, занимался живописью. Писал портреты, картины на мифологические и аллегорические сюжеты. Был талантливым рисовальщиком — пастелью и акварелью создавал, помимо портретов, изображения коней. Расписал плафоны во дворце усадьбы Горваттов в Наровле (ныне Гомельская область). Был одним из учредителей Общества музея науки и искусства в Вильно (, 1906), дарил ему свои произведения.

Проекты 

Считается одним из типичных представителей виленской эклектики. Его наиболее крупные и известные работы —

 Здание Управления Полесских железных дорог на Погулянке (ныне здание акционерного общества «Литовские железные дороги», т. е. ) на перекрёстке улиц Й. Басанавичюса и Миндаугаса (, ), с характерным для воспитанников петербургской школы сочетанием форм монументального классицизма с необарочными деталями.

 Гостиница «Жорж» на Георгиевском проспекте (1894, в советское время гостиница «Вильнюс» на проспекте Ленина; ныне, после реконструкции 2005 года архитекторов Альгимантас Насвитис, Тадас Бальчюнас, Арунас Паслайтис и других — многофункциональное здание  c торговой галереей площадью 5710 м2 и апартаментами проспект Гедимина, ).

 Дом Яна Слизеня (1913) на улице Исландиёс (, в советское время улица П. Цвиркос) с напоминающим барокко фронтоном, отличающимся пластичностью главного четырёхэтажного фасада с выдающимися вперёд удлинёнными формами лоджий. На нижнем первом этаже был спроектирован магазин, на остальных трёх этажах — по две квартиры.

 Дом М. Дайона (1913) на улице Театро (Театральная, ), с необарочным фронтоном и обрамлённым колоннами порталом, с рационально зонированными помещениями.

 Городская вилла Янины Вильчевской на улице П. Скоринос () с элементами «усадебного стиля», воспроизводящего архитектурный стиль польских дворянских усадеб (двухъярусная черепичная крыша, сени с колоннами).

Кроме того, в необарочном стиле перестраивал дворец Игнацы Корвин-Милевского (1895, по другим сведениям в 1892—1893 годах ; ныне дворец Союза писателей Литвы на улице К. Сирвидаса (, в советское время улица Рашитою, ).

Спроектировал также два доходных дома Исаака Смаженевича (ул. В. Шопено 3, 1894; ул. Й. Басанавичяус 15, 1896),три частных доходных многоквартирных дома на Завальной (ныне Государственный еврейский музей Виленского Гаона на Пилимо, , с родовым гербом Наленч над фронтоном), Садовой (ныне Соду, ), Шопена ().

Примечания

Литература 
 Polski słownik biograficzny. T. XXXII/2, zeszyt 133: Rostworowski Andrzej — Rozdeiczer-Kryszkowski Tadeusz. Wrocław — Warszawa — Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1990. ISBN 83-04-03566-9. S. 240—241.
 Tomas Venclova. Vilniaus vardai. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2006. ISBN 9986-830-96-6. P. 205.

Ссылки 
 

Архитекторы Литвы
Архитекторы Белоруссии
Похороненные на кладбище Расу